Електро:
 Електро (музичний жанр) — напрямок в електронній танцювальній музиці, створений групою Kraftwerk. 
 Електроклеш — стиль електронної музики, що увібрав у себе елементи нової хвилі, панку та танцювальної електроніки. 
 Електро-хауз — стильовий різновид музики хаус, розташований на стику прогресив-хаузу та електроклеша. 
 Електро (Marvel Comics) — суперлиходій та ворог Людини-Павука у всесвіті Marvel Comics. 
 Електро (космічний апарат) — перший російський геостаціонарний супутник гідрометеорологічного забезпечення.